Chan Kin Seng (Macau, 19 de março de 1985) é um futebolista macaense que atua como avançado.

Por clubes, iniciou sua carreira em 2005, no Monte Carlo. Jogou ainda no Windsor Arch Ka I, entre 2008 e 2011, voltando ao Monte Carlo em 2012 e permanecendo no clube desde então.

Convocado para a Seleção de Macau desde 2006, Chan Kin Seng fez 27 partidas, marcando 17 golos.

Ligações externas 
perfil no site da EAFF

Futebolistas de Macau
Jogadores da Seleção Macaense de Futebol